Citoyen d'honneur peut désigner :

Titre honorifique 
 Citoyen d'honneur (titre honorifique), titre accordé par une municipalité ou un pays à une personne de l'extérieur dont elle veut honorer les mérites, ou pour la remercier de services rendus. Par exemple :
par pays 
 citoyen d'honneur du Canada ;
 citoyen d'honneur des États-Unis ;
 citoyen d'honneur (Empire russe), statut de l'Empire russe ;
par ville 
 citoyen d'honneur de la Ville de Paris ;
 liste des citoyens d'honneur de Mannheim en Allemagne ;
 citoyen d'honneur de la Ville de Bucarest en Roumanie ;
 citoyen d'honneur de la ville de Brasov en Roumanie ;
 citoyen d'honneur de la ville de Timişoara en Roumanie ;
 citoyen d'honneur de la ville de Elva en Estonie.

Cinéma 
 Citoyen d'honneur, un film dramatique argentin sorti en 2016
Citoyen d'honneur, une comédie dramatique française réalisée par Mohamed Hamidi, sortie en 2022, qui est une adaptation du film argentin. 
Citoyen d'honneur